EOP:

 Виконавчий офіс Президента США
 Партнерство з розширеними можливостями НАТО